Церово може бити:

Србија:
 Церово (Ражањ), насељено место у општини Ражањ, Србија;

Црна Гора:
 Церово (Бијело Поље), насељено место у општини Бијело Поље, Црна Гора;
 Церово (Никшић), насељено место у општини Никшић, Црна Гора;

Босна и Херцеговина:
 Церово (Неум), насељено место у општини Неум, Федерација БиХ, Босна и Херцеговина;

Северна Македонија:
 Церово (Маврово и Ростуша), насељено место у општини Маврово и Ростуша, Северна Македонија;
 Церово (Желино), насељено место у општини Желино, Северна Македонија;
 Церово (Демир Хисар), насељено место у општини Демир Хисар, Северна Македонија;

Грчка:
 Церово (Суровичево), насеље у општини Суровичево

Бугарска:
 Церово (Благоевград), насељено место у Благоевградској области, Бугарска;
 Церово (Пазарџик), насељено место у Пазарџичкој области, Бугарска;
 Церово (Софија), насељено место у Софијској области, Бугарска;

Словачка:
 Церово (Крупина), насељено место у округу Крупина, у Банскобистричком крају, Словачка.

Види још 
 Цер (вишезначна одредница)
 Церова (вишезначна одредница)
 Церовац (вишезначна одредница)
 Церовица (вишезначна одредница)